Fischnaller ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Fischnaller (* 1993), italienischer Rennrodler
 Hans Peter Fischnaller (* 1985), italienischer Rennrodler

 Paul Fischnaller (* 1960), österreichischer Musiker und Galerist
 Kevin Fischnaller (* 1993), italienischer Rennrodler
 Manuel Fischnaller (* 1991), italienischer Fußballspieler